Insignia steht für:
 Insignia (Schiff, 1998), ein Kreuzfahrtschiff, ehem. Columbus 2
 Opel Insignia, ein Automodell von Opel

Siehe auch:
 Insignium
 Insigne (Begriffsklärung)